Detta är en lista över sjöar i Svedala kommun baserad på sjöns utloppskoordinat. Om någon sjö saknas, kontrollera grannkommunens lista eller kategorin Insjöar i Svedala kommun.

Lista

Svedala kommun
 Lista